Broder ist ein jüdischer Familienname, der sich von der früher galizischen und heute ukrainischen Stadt Brody (jidd. Brod) ableitet. Der Name kommt auch als Vorname friesischer Herkunft vor.

Namensträger

Familienname 
 Andrei Broder, israelisch-US-amerikanischer Informatiker
 Andrew Broder (1845–1918), kanadischer Politiker
 Berl Broder (1815–1868), jüdischer fahrender Volkssänger
 David S. Broder (1929–2011), US-amerikanischer Journalist
 Henryk M. Broder (* 1946), deutscher Journalist und Buchautor
 Jamie Lynn Broder (* 1985), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Johanna Broder (1834–1907), deutsche Stifterin
 Melissa Broder (* 1979), Dichterin und Schriftstellerin
 Nathan Broder (1905–1967), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Verleger
 Owen Broder (* 1989), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Samuel Broder (* 1945), US-amerikanischer Mediziner

Vorname 
 Broder Christiansen (1869–1958), deutscher Philosoph

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname